Il doppio del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Stefano Cobolli e Vincenzo Santopadre per walkover.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Gianluca Bazzica /  Manuel Jorquera (primo turno)

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (quarti di finale)
 Damián Patriarca /  Tomas Tenconi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2004